Николай Дмитриевич Милиоти (иногда Миллиоти ; , Москва, Российская империя — 26 декабря 1962, Париж, Франция) — российский художник, видный представитель русского символизма.

Биография 
Родился  года в Москве, в семье греческого происхождения. Сын купца 1-й гильдии. Имел родственные связи с московскими родами Морозовых, Алексеевых и Корша. Летнее время проводил вместе с братьями в подмосковном имении князя Голицына Кузьминки.

Окончил 3-ю Московскую гимназию и с 1894 по 1900 годы занимался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у А. Е. Архипова, Л. О. Пастернака и В. А. Серова. Также посещал частную студию К. А. Коровина.

В 1898 году поступил на историко-филологический факультет Московского университета, а заканчивал образование в Париже в университете Сорбонны. Воинскую повинность отбывал в 35-й артиллерийской бригаде, 21 декабря 1901 года был произведен в прапорщики запаса полевой пешей артиллерии. Краткое время занимался в академии Р. Жюльена у Ж.-П. Лорана, Б. Констана и М. Уистлера. 

В период 1900-х в манере символизма написал ряд картины, картин-«сновидений», а также стилизованные «галантные» сцены: «Ангел Печали», «Звон», «Волшебная роза», «Печальные птицы», «Пастораль», «Les Galants», «Шум моря». Сотрудничал с журналом «Золотое руно» и участвовал в выставках, устраивавшихся редакцией. Наиболее характерны аллегорические образы художника (ангелов, пейзажей-«миражей» и т. д.), написанные в виде красочных феерий, приближающихся к орнаментальной абстракции.

В апреле 1907 года вместе с братом был одним из организаторов московской выставки «Голубая роза». В 1910 году вышел из «Союза русских художников» вместе с группой А. Н. Бенуа и стал одним из учредителей объединения «Мир искусства», а в 1912—1916 годах входил в его комитет.

С началом Первой мировой войны был призван в 12-ю Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, за боевые отличия был награжден четырьмя орденами. 20 сентября 1915 года произведен в подпоручики главнокомандующим армиями Западного фронта (производство утверждено Высочайшим приказом от 21 февраля 1916). Позднее был командирован в штаб 7-го Сибирского армейского корпуса, где состоял адъютантом генерала Радко Дмитриева.

В июне 1917 года по ходатайству ряда видных московских деятелей культуры был в числе 23 художников освобождён от воинской повинности и демобилизован. В 1918 году выехал в Ялту, где работал председателем Комиссии по охране художественных сокровищ Крыма, в которую входили С. К. Маковский, И. Я. Билибин, М. А. Волошин, Д. В. Айналов, С. Елпатьевский и другие.

В эмиграции 

В 1920 году эмигрировал сначала в Софию, где его мастерскую посещал царь Борис, а с 1921 по 1922 годы работал в Берлине. В ноябре 1921 года стал одним из учредителей Дома искусств.

В 1923 году переселился в Париж, где его мастерскую на площади Сорбонны, 3-бис, посещали Поль Валери, Райнер Мария Рильке, Андре Моруа. В этот период совместно с Н. С. Гончаровой оформил в театре  спектакль марионеток «Театр деревянных комедиантов» (постановка Ю. Л. Сазоновой-Слонимской и М. Ф. Ларионова, музыка Н. Н. Черепнина, 1924). Создал декорации и костюмы к спектаклю «Принцесса Карем» Лессажа (1925).

В 1925 году побывал в Америке, а позднее путешествовал по Италии, Испании, Голландии и Германии. С 1929 по 1930 году преподавал в Русской академии Т. Л. Сухотиной-Толстой. В 1931 году стал членом правления Союза деятелей русского искусства во Франции, а с 1933 года — членом секции художников, созданной при союзе. Одним из его учеником в Париже являлся Леонид Успенский.
В работах 1930-х годов преобладали портреты (А. Н. Бенуа, Н. А. Тэффи, Т. Л. Сухотина-Толстая, Ф. И. Шаляпин). В 1938 году французское правительство приобрело его автопортрет. Также неоднократно жертвовал свои картины для благотворительных лотерей в пользу Комитета помощи русским писателям и ученым, Московского землячества, Союза бывших деятелей русского судебного ведомства и др.

С 1940 по 1942 году проживал в Биаррице, где выполнил серию рисунков «Разрушения и бедствия войны» и участвовал в групповых выставках. В 1942 году вновь вернулся в Париж, где много работал и исполнил ряд автопортретов. В 1949 году был членом Комитета по организации мемориальной выставки М. Д. Рябушинской, а в 1958 году членом Комитета по сбору средств на издание биографии К. А. Коровина, членом Общества охранения русских культурных ценностей.

Скончался 26 декабря 1962 года в госпитале Кошен в Париже и похоронен на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа. После смерти художника почитательница его таланта Л. Панаева отправила его картины в Москву. С 1986 года работы экспонируются на выставках в Москве и Петербурге. Представлен в собраниях ГРМ, ГТГ, музеях Парижа, Белграда, Софии, Праги и Мальмё. Архив художника хранится у его внучки Е. Миллиоти в Москве.

Семья 
 Брат — Милиоти, Василий Дмитриевич (1875, Москва — 1943, Москва) — российский художник
 Сын — Миллиоти Павел Николаевич
 Внучка — Миллиоти (Ванина) Наталья Павловна (род. 26 мая 1941, Москва), муж — Ванин Евгений Николаевич, майор медицинской службы, дочь — Ванина (Солодовник) Оксана Евгеньевна (род. 19 октября 1973)
 Сын — Миллиоти Юрий Николаевич
 Внучка — Елена Юрьевна Миллиоти (род. 13 декабря 1937, Москва), актриса театра «Современник», была замужем за актёром Геннадием Фроловым (1937 - 2019), двое детей: сын (архитектор) и дочь Дарья Фролова (род. 22 сентября 1974 года) — актриса «Современника», актриса дубляжа.

Выставки 

Персональные
 1907 — в Обществе свободного искусства в Брюсселе
 1920 — в Ялте, в Крыму
 1929 — в парижской галерее W. Hirshman (июнь)
 1930 — в парижской галерее W. Hirshman (май)
 1931 — в парижской галерее W. Hirshman (июль)
 1938 — в парижской галерее J. Charpentier (май)
 1949 — Биарриц, Франция
Групповые
 1905—1907 — Выставка Союза русских художников (член союза в 1904—1910)
 1905 — Выставка Нового общества художников (СПб.)
 1906 — «Мир искусства» (СПб.)
 1906 — Выставка русского искусства в Осеннем салоне в Париже (был избран членом Осеннего салона)
 1907 — «Голубая роза» (Москва, с 18 марта)
 1908 — «Венок» (СПб.)
 1908 — 1-я выставка современных русских художников в Вене
 1909 — «Салон» С. К. Маковского (СПб.)
 1910 — Международная выставка в Брюсселе (получил Почетную медаль)
 1911 — объединения «Мир искусства»
 1912 — объединения «Мир искусства»
 1918 — «Искусство в Крыму» (октябрь, Ялта, Крым)
 1921 — «Мир искусства» (Осенний сало)
 1921 — выставках русских художников в Париже (Devambez)
 1922 — 1-я Русская художественная выставка в Берлине
 1927 — «Мир искусства» (Bernheim-Jeune)
 1928 — выставках русских художников в Бирмингеме
 1928 — выставках русских художников в Брюсселе
 1928 — выставках русских художников в Париже (Quatre-Chemins)
 1929 — выставках русских художников в Париже (V. Girchman, июль)
 1929 — выставках русских художников в Копенгагене
 1930 — «Мир искусства» (V. Girchman, январь)
 1930 — выставках русских художников в Белграде
 1931 — выставках русских художников в Париже (d’Alignan)
 1932 — выставках русских художников в Париже (La Renaissance)
 1935 — выставках русских художников в Лондоне
 1935 — выставках русских художников в Праге

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 21.10.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 26.02.1916)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 11.10.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ПАФ 29.05.1917)

Библиография 
 Памяти Н. Н. Сапунова: Беседа с Н. Д. Милиоти // Голос Москвы. 1912. 17 июня.
 Анкета о живописи // Числа. 1931. Кн. 5. С. 291—292.

Примечания

Литература 
 Мастера «Голубой розы»: Каталог выставки / Вступ. ст. В. Мидлера. М., 1925.
 Бенуа А. Н. Выставка Миллиоти // Последние новости (Париж). 1938. 12 мая (№ 6255).
 В. Ф. Зеелер. Выставка Н. Д. Миллиоти // Иллюстрированная Россия. 1938. 4 июня.
 [Некролог] // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1963. 4 янв.
 Символизм в России. ГРМ: Каталог выставки / Вступ. ст. В. Круглова, Е. Петиновой и Е. Карповой. СПб., 1996.
 Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. С. 724 (указ.).
 Поплавский Б. Неизданное: Дневники. Статьи. Стихи. Письма. М., 1996.
 Миллиоти Е. Дедушкин Париж // Мир музея. 2002. № 3. С. 57-63.

Ссылки 
 
 Николай Дмитриевич Милиоти

Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Русские эмигранты первой волны в Германии
Художники-символисты
Выпускники 3-й Московской гимназии
Художники русского авангарда
Выпускники Парижского университета
Участники Первой мировой войны (Россия)
Художники русского зарубежья
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Обучавшиеся в Академии Коларосси